Фридрих Ве́бер:
 Вебер, Фридрих (1781—1823) — немецкий энтомолог.
 Вебер, Фридрих Вильгельм (1813—1894) — немецкий поэт.
 Вебер, Фридрих Дионис (1766—1842) — чешский композитор и музыкальный педагог.
 Вебер, Фридрих Христиан (?—1739) — немецкий историк.